Альбрехт Хайнц Эрхард Глазер (; род. 8 января 1942 в городе Вормс) — немецкий консервативный политик.

Биография

С 1970 года член ХДС.

С 1980 по 1987 мэр коммуны Вальдброн, прежде занимал аналогичную должность в городе Бреттен.

С 1988 по 1995 первый консул () .

С 1997 по 2002 годы казначей Франкфурта на Майне. С его именем связывают оказавшиеся в перспективе рекордно убыточными вложения города в спекулятивные фонды. Убытки оценивают в 50 миллионов евро. Сам обвал произошёл в ходе финансового кризиса 2007—2008 годов — Глазер указывает, что ответственные к тому моменту лица могли распродать фонды в конце 2007 года, то есть при исторически высочайшем индексе Немецкой фондовой биржи.

С 2002 по 2007 годы возглавлял компанию, занимающуюся жилищным строительством и жилищным управлением.

В 2012 году вышел из ХДС и стал одним из основателей партии АдГ.

После парламентских выборов 2017 года был выдвинут на пост заместителя . Критики из рядов СДПГ, СвДП, Зелёных и Левой партии Германии отвергают его кандидатуру, обосновывая это тем, что Глазер ставил под сомнение свободу вероисповедания для мусульман и утверждал, что ислам является не религией, а политической идеологией. По состоянию на 25 октября 2017 года кандидатура Глазера была трижды представлена к голосованию и трижды отклонена; АдГ планирует вновь представить его кандидатуру.

Примечания 

Члены партии «Альтернатива для Германии»
Члены бундестага Германии от Гессена